Фенилсилатран (C6H5Si(OCH2CH2)3N) — кристаллическое гетероциклическое соединение, содержащее гетероатомы кремния, азота и кислорода, относящееся к группе силатранов.

Получение 
Получают конденсацией фенилполисилоксанола с триэтаноламином.

Токсичность 
Высоко токсичен. Летальная доза около 1 мг/кг. Блокирует ГАМКА-рецепторы, что провоцирует судороги.

Литература 
 

Азотистые гетероциклы
Кремнийорганические соединения
Кислородсодержащие гетероциклы
Родентициды